Шаг — украинское название польско-литовской серебряной монеты XVII—XVIII вв. стоимостью в три гроша (трояк), выпускавшейся с 1528 года. На Руси 1 шаг соответствовал 2 копейкам, в результате чего название перешло на медную российскую монету достоинством в 2 копейки. С 1839 г. в связи со становлением серебряного рубля в качестве основной денежной единицы России название было перенесено на 1/2 коп. «серебром» и как таковое сохранилось до 1917 года будучи распространённым в регионах Правобережной Украины.

Со времён Центральной Рады берёт начало история первых украинских марок с номиналом в шагах. Изначально они были задуманы только как почтовые миниатюры. Но со временем из-за нехватки мелкой разменной монеты, по примеру российских властей, на основании закона УНР от 18 апреля 1918 г. их стали использовать в качестве марок и денег одновременно. Бумагу под марки использовали грубую, более удобную для продолжительного употребления. Но эти марки-шаги появились в обороте уже после падения Центральной Рады. В УНР были выпущены разменные билеты номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. 1 шаг равнялся 1/100 гривны или 1/200 карбованца.

В 1992 г. были выпущены пробные украинские монеты: 1 шаг и 50 шагов, но этот номинал не был утверждён. Вокруг будущего названия разменной монеты было немало споров. Некоторые считали, что «копейка» — исключительно русское слово, и для независимой Украины оно не подходит. Предлагались варианты: «сота», «резана». Были предложения даже назвать разменную монету «списівкою». И всё-таки 2 марта 1992 постановлением Президиума Верховного Совета Украины было утверждено название разменной монеты — копейка (копійка).

См. также 
 Гривна
 Карбованец
 Копейка

Примечания

Литература 
 Энциклопедия украиноведения
 Виталий Черноиваненко. ИСТОРИЯ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ УКРАИНЫ 1917—1920 ГОДОВ. Зеркало недели, № 37 (361) 22 — 28 сентября 2001. Текст на украинском и русском языках.
 Из истории украинских денег. Зеркало недели, № 33 (612) 2 — 8 сентября 2006. Текст на украинском и русском.
 The Ukrainian Philatelic and Numismatic Society — Introduction to Ukrainian Philately
 Гривна (все выпуски гривен, карбованцев и пробные боны Украины)

Номиналы в грошах
Монеты по алфавиту
Деньги Украины